Даниэль Нестор и Марк Ноулз — защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Полуфинал)

<ol start="3">
 ''' Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Титул)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо ''(Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Mutua Madrilena Masters Madrid 2005